Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (обычно называемый Женевским протоколом) — международное соглашение о запрещении использования химического или биологического оружия во время войны.

Конвенция была подписана 17 июня 1925 года в швейцарском городе Женеве и вступила в силу 8 февраля 1928 года.

Советский Союз ратифицировал Женевский протокол в апреле 1928 года с двумя оговорками. По первой из них протокол обязывает правительство СССР только по отношению к государствам, которые его подписали и ратифицировали или к нему окончательно присоединились. По второй было оговорено, что протокол перестанет быть обязательным для правительства СССР в отношении всякого неприятельского государства, вооруженные силы которого, а также его формальные или фактические союзники не будут считаться с воспрещением, составляющим предмет этого протокола.

Конвенция запрещает применение химического или биологического оружия, но не обязывает подписавшие его государства не производить это оружие, хранить или транспортировать. Эти аспекты, связанные с перемещением химических и бактериологических вооружений стали предметом более поздних международных договоров, а именно Конвенции о биологическом оружии 1972 года и Конвенции о химическом оружии 1992 года.

Ссылки 
 Текст протокола на русском языке

Биологическое оружие
Химическое оружие
Международные договоры
Международные конвенции
Договоры об ограничении вооружений
Международные договоры России
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Украины
Договоры по алфавиту
Международные договоры СССР
Международные договоры США
Международные договоры Канады
Международные договоры Китая
Международные договоры Великобритании
Международные договоры КНДР
Международные договоры Республики Корея
Женева